Матте́о Ри́ццо (, род. , ) — итальянский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный (2023) и бронзовый (2019) призёр чемпионата Европы, чемпион зимней Универсиады (2019), бронзовый призёр этапов Гран-при: NHK Trophy (2018), Cup of China (2019), Skate Canada (2022), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2018). На взрослом уровне фигурист является двукратным чемпионом Италии (2018, 2023), а также неоднократным вице-чемпионом.

Риццо родился в Риме, кататься на коньках начал в 2006 году. Он участвовал турнирах юниорского уровня до сезона 2017/2018, в котором также стал победителем взрослого чемпионата Италии, и получил право участвовать на Олимпиаде-2018, заняв там 4-е место в командном турнире и 21-е в личном. Годом ранее он также выступал на крупнейших взрослых турнирах, в том числе чемпионате мира в Хельсинки, параллельно с юниорскими соревнованиями. В сезоне 2018/2019 Риццо участвовал во взрослой серии Гран-при, выиграв бронзовую медаль в Японии, а в январе 2019 года стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

По состоянию на 27 января 2023 года занимает 4-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Маттео Риццо родился в Риме 5 сентября 1998 года, его родителями являются Брунильда Бьянки и Вальтер Риццо. У Маттео есть сестра Франческа, выступающая в танцах на льду. Риццо с 2018 года учится в университете, изучая науки о спорте и здоровье ().

Риццо в детстве занимался футболом, плаванием и другими видами спорта, но в итоге стал фигуристом.

Карьера

Ранние годы 
Риццо начал кататься в 2006 году, отец фигуриста является тренером в танцах на льду и входит в тренерский штаб Маттео вместе с Франкой Бьянкони. Он участвовал в детских соревнованиях в сезоне 2010/2011 и 2011/2012. Его международный дебют на юниорском уровне состоялся в сентябре 2012 года на турнире Ice Star, который прошёл в Минске. В этом же сезоне принял участие в турнирах Crystal Skate, Bavarian Open и Santa Claus Cup, но ни на одном турнире на пьедестал он не попал.

Сезон 2013/2014 
Риццо дебютировал в юниорской серии Гран-при в сентябре 2013 года, заняв одиннадцатое место на турнире в Словакии. Затем в декабре он впервые стал чемпионом Италии среди юниоров. В январе-феврале 2014 года, Маттео дебютировал на международном уровне в соревнованиях среди взрослых: он занял девятое место на Bavarian Open и пятое место на Dragon Trophy, а затем получил серебряную медаль на мемориале Hellmut Seibt. Он участвовал в чемпионате мира среди юниоров 2014 года в Софии, но в короткой программе Маттео занял лишь тридцатое место, что не позволило ему попасть в произвольную программу.

Сезон 2014/2015 
В следующем сезоне Риццо снова получил один юниорский этап Гран-при. В Германии фигурист из Италии стал пятнадцатым.
С ноября по декабрь Маттео выступал на взрослом уровне. Он выиграл серебро на Merano Cup,
бронзу на Warsaw Cup 2014 — дебютный турнир на турнирах серии Челленджер, а также золото на Кубке Денкова-Ставиский. В декабре Маттео впервые стал призёром взрослого чемпионата Италии, выиграв серебряную медаль. Его заключительным стартом сезона стал чемпионат мира среди юниоров 2015 года, проходивший в марте 2015 года в Таллине. Риццо впервые удалось попасть в произвольную программу, став по итогам короткой двадцатым. По итогам соревнований Риццо занял двадцать второе место.

Сезон 2015/2016 
Маттео получил два юниорских этапа Гран-при: в Австрии и Испании. На обоих турнирах итальянец стал пятым. Затем он завоевал бронзовую медаль на Кубке Денкова-Ставиский 2015 года и 5 место на Warsaw Cup 2015. На чемпионате Италии он вновь стал вице-чемпионом, уступив только Ивану Ригини. Так как на чемпионате Европы у Италии было две квоты, Маттео впервые в карьере отправился на континентальное первенство. В Братиславе дебютант выступил вполне успешно, попав в топ-15 лучших фигуристов Европы.
В середине марта в Дебрецене прошёл чемпионат мира среди юниоров. По итогам соревнований Маттео Риццо занял тринадцатое место.

Сезон 2016/2017 
Риццо традиционно принял участие в юниорской серии Гран-при на этапах в Германии и Словении, заняв 12 и 8 места соответственно.
На юниорском Чемпионате Мира в Тайбэе Маттео вплотную приблизился к десятке, став одиннадцатым. Из-за того, что Иван Ригини получил травму, Маттео отправился на чемпионат мира, который прошёл в Хельсинки. В Финляндии Риццо занял тридцатое место, не попав в произвольную программу и не завоевав напрямую для итальянских фигуристов квоту на зимние Олимпийские игры.

Сезон 2017/2018: Олимпийские игры в Пхёнчхане 

Олимпийский сезон Маттео начал на домашнем турнире серии Челленджер Lombardia Trophy 2017, став по итогам соревнований пятым. На квалификационном турнире к Олимпиаде-2018 Nebelhorn Trophy 2017 занял четвёртое место, принеся своей стране квоту.

В октябре фигурист выступил на двух этапах Гран-при среди юниоров, став шестым в Польше и первым в Италии. Затем он выступал на взрослых турнирах: на Warsaw Cup 2017 завоевал золотую медаль, обойдя швейцарца Стефана Уолкера и канадца Лиама Фируса. В декабре фигурист впервые в карьере стал чемпионом Италии и получил единственную путёвку на Олимпиаду. В середине января он выступал на континентальном чемпионате в Москве, где занял девятое место и улучшил все свои прежние достижения.

В феврале 2018 года Маттео впервые в карьере выступил на Олимпийских играх. Сначала он выступил в командном турнире, заняв пятое место в короткой и четвёртое в произвольной программах. По итогам соревнований итальянская сборная заняла четвёртое место. В личном турнире Маттео стал двадцать первым. Через две недели в Софии на юниорском чемпионате мира итальянский фигурист в упорной борьбе сумел завоевать бронзовую медаль, опередив всего на 0,67 балла канадца Джозефа Фана. На домашнем чемпионате мира Риццо стал 17-м.

Сезон 2018/2019: первая медаль на чемпионате ИСУ 
Следующий сезон Маттео начал на двух турнирах серии Челленджер: Lombardia Trophy и Finlandia Trophy, на которых занял 4 и 6 места соответственно .
В октябре 2018 года Риццо дебютировал на взрослом этапе серии Гран-при, став в Америке четвёртым, уступив лишь 0,63 балла Сергею Воронову. На японском этапе Гран-при Маттео Риццо выиграл бронзовую медаль, что стало для него первым подобным достижением в карьере.

Несмотря на то, что Риццо уступил на национальном чемпионате Даниэлю Грасслю, в январе 2019 он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Минске, поднявшись с десятого места после короткой программы на третье. В произвольной программе Риццо исполнил четверной тулуп и каскады из тройных акселя и тулупа и тройных флипа и сальхова через ойлер, и несмотря на небольшую помарку на изолированном тройном акселе, все остальные элементы были исполнены чисто, за что фигурист получил 165,67 балла. Эта медаль стала для Италии первой за десять лет.

В марте Маттео одержал победу на Универсиаде, исполнив в обоих программах четверной тулуп. 

На чемпионате мира 2019 Маттео улучшил лучший результат в короткой программе и получил рекордные для себя 93,37 баллов. После короткой программы он шёл на пятом месте. Однако в произвольной программе Маттео не смог откататься также чисто и занял в итоге седьмое место. 

В апреле Маттео успешно выступил на командном чемпионате мира в Японии, где ему удалось и в короткой, и в произвольной программе войти в шестёрку лучших одиночников.

Стиль катания 
Риццо с юниорского уровня совершенствует арсенал прыжковых элементов. Так, переходя во взрослый уровень к олимпийскому сезону 2017/2018, Маттео стал уверенно исполнять сложные тройные прыжки, в том числе аксель и каскады, что позволило улучшить результаты более чем на 24 балла за короткий промежуток времени. Итальянские одиночники не добивались таких успехов в юном возрасте с 2001 года, когда Карел Зеленка стал вторым на турнире Danzica dell’ormai. В 2019 году Риццо уже исполнял четверной тулуп, что позволило ему стать бронзовым призёром чемпионата Европы.

Маттео Риццо для программ выбирает музыку сам, иногда занимаясь нарезкой мелодий. Фигурист отмечает, что уделяет этому много внимания, а иногда обращается к композиторам для написания музыки для отдельных частей его программ. Он отмечал, что его любимым фигуристом является испанец Хавьер Фернандес.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Италии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года